Căpățână este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dumitru Căpățână (1873–1942), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
 Aureliu Căpățână (?), magistrat român, ministru al justiției (1944).
 Eugen Căpățână (n. 1986), rugbist român.

Vezi și
 Căpățînă
 Căpățîna